Váli Ferencné Jókai Eszter (Komárom, 1816. február 16. – Pápa, 1889. május 7.) író, Jókai Mór nővére.

Életútja

Ásvay Jókay József és Pulay Mária leánya, Jókai Mór író testvérnénje, Jókay Károly húga. 1839. szeptember 30-án ment férjhez Váli Ferenc tanárhoz; 1849-ben költözött családjával Komáromból Pápára, ahol férje a református főiskola tanára lett. Cikkei és visszaemlékezései megjelentek a korabeli folyóiratokban, ezek közül jónéhány Jókai Mór gyermekkorával foglalkozik. Önálló kötetet nem adott ki.

Cikkei, rajzai, humorisztikus elbeszélései s visszaemlékezései az Üstökösben (1864. Özvegy férfiak, A férj, ki férjhez adja nejét, Özvegy férfiak, A szalmaözvegy férfi, 1865. Vén ifjú legény Adonisz, 1876. Asszonykortes, a régi nemesi világból, 1877. A vén ifjú legény), a Hazánk s a Külföldben (1865. Az a ház Komáromban, melyben az én Móricz öcsén született), az Igazmondóban (1867. Húsvét ünnepe Komáromban 1849-ben, 1868. Komáromi emlékek: A szeptember 17. tűzvész 1848-ban, Komárom ostroma napjaiból; A cernirozás, A bombázás kezdete, A bombázás alatt, Komárom ostroma napjaiból, Czigánymező, Az 1849. aug. hó Komáromban, Az ostromlott város, Legkeserűbb napjai Komáromnak); a Magyar Népvilágban (1879. Az egyetlen egy leány, elb.)

Rokonsága egyéb hírességekkel

Jegyzetek

Források

 
 

Magyar írók
Komáromiak
1816-ban született személyek
1889-ben elhunyt személyek